Amarpur peut faire référence à :
 Amarpur, un village du Népal situé dans le district de Gulmi ;
 Amarpur, un village du Népal situé dans le district de Panchthar.